Ducke peut faire référence à :
 Peter Ducke (1941-), ancien joueur de football allemand, frère du suivant,
 Roland Ducke (1934-2005), ancien joueur de football allemand, frère du précédent,
 Walter Adolpho Ducke (1876-1959), botaniste et ethnologue brésilien,
Patronyme allemand